Dorfkirche Golm steht für:
 Dorfkirche Golm (Groß Miltzow) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Golm (Uckermark) im Landkreis Uckermark in Brandenburg
Siehe auch:
 Alte Kirche Golm im Ortsteil Golm von Potsdam
 Dorfkirche Neu Golm